

Geografia 
 Laval-Morency – comune francese nella regione del Grande Est

Persone 
 Jean-Frédéric Morency – cestista francese
 Pierre Morency – scrittore e poeta canadese
 Romuald Morency – cestista francese